Die Saison 2013/14 war die 58. Spielzeit der Ekstraliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse, und die 79. Austragung der polnischen Eishockeymeisterschaft. Meister wurde zum zweiten Mal nach 2012 der KH Sanok.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der neun Mannschaften insgesamt 48 Spiele, also jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen jeden Konkurrenten. Die besten acht Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Der Tabellenletzte Podhale Nowy Targ hätte eigentlich in die zweitklassige I liga absteigen müssen, konnte aber aufgrund des finanziell bedingten Ausscheidens des KTH Krynica in der Ekstraliga verbleiben. Die beiden Verlierer der Halbfinals spielten den dritten Platz aus. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Besonderheiten 
Gegen den KTH Krynica und Podhale Nowy Targ leitete das Lizenzierungskomitee des Polnischen Eishockey-Verbandes am 2. Dezember 2013 ein Verfahren, mit dem Ziel des Lizenzentzuges, ein, da Zahlungen an den Verband nicht geleistet worden seien. Beide Mannschaften konnten zwar letztlich die Saison zu Ende spielen, verloren aber ihre besten Spieler an andere Vereine, mit der Folge, dass sie nicht mehr konkurrenzfähig waren und der bisherige Tabellenführer KTH Krynica auf Platz sechs der Tabelle abrutschte und Rekordmeister Podhale Nowy Targ am Saisonende Tabellenletzter wurde und nur durch den Verzicht der Mannschaft aus Krynica-Zdrój in der Liga verbleiben konnte.

Mannschaften

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Turnierbaum

Finale

Kader des Polnischen Meisters

Siehe auch 
 Polnischer Eishockeypokal 2013/14

Weblinks 
 Offizielle Webseite der polnischen Eishockeyliga (polnisch)
 Statistik der Liga auf Hokej.net (polnisch)
 Saison 2013/14 der Polnischen Eishockeyliga auf Eliteprospects.com

Einzelnachweise 

2013
Eishockeysaison 2013/14